Флаг Гаври́лово-Поса́дского муниципального района Ивановской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 26 декабря 2007 года решением Гаврилово-Посадского районного Совета депутатов № 130 и 27 февраля 2008 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 3853.

Флаг составлен на основании герба Гаврилово-Посадского муниципального района по правилам и соответствующим традициям вексиллологии и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание 
«Прямоугольное белое полотнище с отношением ширины к длине 2:3, с зелёной полосой вдоль нижнего края полотнища (шириной в 1/5 ширины полотнища) и посередине — гербовое изображение конюха и коня (в красном, чёрном, сером, жёлтом и телесно-розовом цветах), внизу — пересекающие границу полосы».

Обоснование символики 
Знаменитый Гавриловский конный завод, один из старейших в стране, был основан по указу Ивана Грозного во второй половине XVI столетия. Завод стал центром дворцовой конюшенной волости и за четыре с половиной столетия сыграл значительную роль в развитии Гаврилово-посадской земли. В XVIII веке Гавриловский конный завод находился на втором месте в царских списках. Гавриловские кони стали свидетелями и участниками многих исторических событий. Они использовались в Отечественной войне 1812 года: их продавали и в отряды народного ополчения и для кавалерийских резервов. Высоко ценил деятельность заводской конюшни маршал Советского Союза С. М. Будённый.

Гавриловопосадцами было выращено много замечательных лошадей, но одной из главных заслуг стало выведение новой породы — владимирского тяжеловоза.

Изображённый на флаге юноша в старинной русской одежде и держащий под уздцы коня символизирует многовековую славу местных конезаводчиков, известных не только в нашей стране, но и за рубежом.

Жёлтый цвет (золото) — символ богатства, стабильности, уважения, интеллекта, солнечного тепла.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.

Зелёный цвет — символ природы, здоровья, молодости, жизненного роста.

Красный цвет — символ труда, силы, мужества, красоты и праздника.

Чёрный цвет — символ скромности, мудрости, плодородия.

Примечания

См. также 

 

Флаги с изображением всадника